Hjerte har flere betydninger:
 Partners (producerteam) - et dansk musikproducerteam
 Partners (brætspil) - et brætspil